Die Mercedes-Benz Cup 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Juli 2005 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Umag die Croatia Open und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Umag Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr an Position vier gesetzt war und im Achtelfinale gegen Xavier Malisse ausschied. Der topgesetzte US-Amerikaner Andre Agassi konnte das Turnier nach 1998, 2001 und 2002 das Turnier zum vierten Mal gewinnen. Er schlug dabei im Finale Gilles Müller in zwei Sätzen – insgesamt musste er beim Turnier nur einen Satz abgeben. Er gewann den einzigen Titel der laufenden Saison und seinen 60. und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, die Brüder Bob und Mike Bryan, traten erneut zusammen an und schieden als Setzlistenerste im Halbfinale aus. Ihre Gegenspieler Jonathan Erlich und Andy Ram verloren im anschließenden Endspiel als Vierte der Setzliste gegen Rick Leach und Brian MacPhie, die mit einer Wildcard am Turnier teilnahmen. Damit gewannen sie ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für beide war es der letzte Titel ihrer Karriere. Leach triumphierte zum 46. Mal, MacPhie zum 7. Mal.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Los Angeles